Danmarksgade findes i flere byer:

 Danmarksgade (Fredericia) - gade i Fredericia
 Danmarksgade (Aalborg) - gade i Aalborg